Овье́до:

Топоним 
 Овьедо (город) — город в Испании, административный центр автономного сообщества Астурия.
 Овьедо (комарка) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Овьедо (провинция) — провинция в Испании, существовавшая с 1833 по 1983 год.

Фамилия 
 Овьедо, Брайан (род. 1990) — коста-риканский футболист.
 Овьедо Кавада, Карлос (1927—1998) — мерседарий, чилийский кардинал.
 Овьедо, Лино (1943—2013) — парагвайский политик.
 Овьедо, Мигель (род. 1950) — аргентинский футболист.
 Овьедо, Педро (1792—1842) — центральноамериканский политик.
 Фернандес де Овьедо, Гонсало (1478—1557) — испанский историк и натуралист.

Другое 
 «Реал Овьедо» (или «Овьедо») — футбольный клуб из испанского города Овьедо.